Traversagna steht für:
 eine Fraktion der Gemeinde Pietrasanta, Provinz Lucca, Italien
 eine Fraktion der Gemeinde Massa e Cozzile, Provinz Pistoia, Italien
 eine Fraktion der Gemeinde Senago, Provinz Mailand, Italien
 Traversagna (Moësa), einen Nebenfluss der Moësa im Kanton Graubünden, Schweiz
 Traversagna (Ticino), einen Nebenfluss des Ticino im Kanton Tessin, Schweiz